AOA steht für:
 Abort Once Around, Space-Shuttle-Abbruchmodus während des Aufstiegs
 Administration on Aging, eine dem Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten unterstellte Behörde
 Agreement on Agriculture, ein internationales Agrarhandelsabkommen
 Airborne Optical Adjunt, Luftgestütztes Optisches Hilfssystem, ein US-Infrarot-Spiegelteleskop als Hilfsverteidigungssystem zur Raketenabwehr
 American Overseas Airlines, eine frühere amerikanische Fluggesellschaft (1937 bis 1950)
 Angle of Arrival, Methode für die Ortsbestimmung von mobilen Geräten in Mobilfunknetzen.
 Angle of Attack (engl. für Anstellwinkel), Winkel zwischen der anströmenden Luft und einer Tragfläche
 AOA (Band), südkoreanische Girlgroup
 Apollo Airlines (ICAO-Code), ehemalige griechische Fluggesellschaft
 Articles of Association, englischer Begriff für einen Gesellschaftsvertrag
 Kwanza (ISO-4217-Code), Währung in Angola
Net-Zero Asset Owner Alliance, eine Initiative für eine nachhaltige Anlagepolitik großer Investoren

aoa steht für:
 Angolar (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der portugiesisch-basierten Kreolsprachen, Kreolsprache

Abkürzung